56. Turniej Czterech Skoczni (niem. 56. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, przeprowadzona w sezonie 2007/2008 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 29 grudnia 2007, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu na skoczni w Oberstdorfie, który odbył się dzień później. Następnie, 1 stycznia 2008 rozegrano konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Konkurs zaplanowany na 4 stycznia 2008 w Innsbrucku został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, w związku z czym dwa konkursy zostały rozegrane w Bischofshofen 5 i 6 stycznia.

Pierwszy konkurs wygrał ówczesny lider klasyfikacji Pucharu Świata, Thomas Morgenstern, w drugich zawodach zwyciężył Gregor Schlierenzauer, a oba austriackie konkursy wygrał późniejszy triumfator całego turnieju Fin Janne Ahonen. Na drugim stopniu podium w generalnej klasyfikacji turnieju stanął Thomas Morgenstern, a na trzecim Michael Neumayer.

Janne Ahonen, jako pierwszy skoczek w historii po raz piąty w swojej karierze został zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. Wcześniej wygrywał turniej w sezonach 1998/1999, 2002/2003, 2004/2005 i 2005/2006.

Ze względu na problemy z przeprowadzeniem kwalifikacji do poszczególnych konkursów, tylko inauguracyjny konkurs w Oberstdorfie został rozegrany systemem KO.

Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem turnieju 

Poniższa tabela przedstawia 10 skoczków najwyżej sklasyfikowanych w Pucharze Świata przed rozpoczęciem 56. Turnieju Czterech Skoczni. Rozegranych zostało 7 konkursów, z których sześć pierwszych z rzędu wygrał Thomas Morgenstern. Austriak był również stawiany jako główny faworyt do zwycięstwa w turnieju.

Skocznie 
W sezonie 2007/2008 po raz pierwszy w historii Turnieju Czterech Skoczni nie został rozegrany konkurs w Innsbrucku. Powodem tego były niekorzystne warunki atmosferyczne. Zamiast niego rozegrano dodatkowe zawody w Bischofshofen. 1 stycznia 2008 odbyły się pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach na przebudowanej skoczni w Garmisch-Partenkirchen.

Jury 
Głównym dyrektorem konkursów w ramach 56. Turnieju Czterech Skoczni był Walter Hofer, a jego asystentem – Miran Tepeš. Za kontrolę sprzętu odpowiedzialny był Austriak Sepp Gratzer.

Zestawienie pozostałych członków jury i sędziów oceniających styl w poszczególnych konkursach przedstawiają poniższe tabele:

Podium klasyfikacji łącznej

Oberstdorf 
Zwycięzcą pierwszego konkursu został ówczesny lider Pucharu Świata Thomas Morgenstern. Wyprzedził on bezpośrednio swojego rodaka Gregora Schlierenzauera i późniejszego zwycięzcę turnieju Fina Janne Ahonena. Podczas zawodów miały miejsce dwa upadki, Bjørna Einara Romørena i Andreasa Koflera. Romøren nie odniósł żadnych obrażeń, natomiast Kofler po wypadku został przewieziony do szpitala. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z sezonu 1996/1997 Primož Peterka został zdyskwalifikowany po skoku na odległość 126 metrów.

Zestawienie par

Wyniki konkursu 

Legenda:
 DNS – zawodnik nie wystartował;
 DSQ – zawodnik zdyskwalifikowany;
 Q – zawodnik zakwalifikował się;
 LL – zawodnik zakwalifikował się jako lucky loser.

Garmisch-Partenkirchen 
Kwalifikacje zaplanowane na 31 grudnia 2007 zostały przeniesione na 1 stycznia 2008, w związku z czym zrezygnowano z rozgrywania pierwszej serii systemem KO.

W pierwszej serii noworocznego konkursu Janne Ahonen ustanowił rekord skoczni wynoszący 139 metrów i prowadził po pierwszej serii. W drugiej uzyskał o cztery metry krótszą odległość i zajął drugie miejsce za Gregorem Schlierenzauerem, stając po raz setny w karierze na podium Pucharu Świata. Trzecie miejsce zajął Niemiec Michael Neumayer, dla którego było to pierwsze podium w karierze.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja turnieju po dwóch konkursach 
Po zwycięstwie w konkursie w Garmisch-Partenkirchen Schlierenzauer awansował na pierwsze miejsce 56. Turnieju Czterech Skoczni po dwóch konkursach. Zwycięzca z Oberstdorfu, Thomas Morgenstern, spadł na drugie miejsce, a Janne Ahonen utrzymał trzecią lokatę.

Innsbruck 
Zaplanowane na 3 stycznia kwalifikacje zostały przeniesione na dzień następny, lecz wówczas z powodu złych warunków również nie udało się ich rozegrać, podobnie, jak całego konkursu – w związku z tym podjęto decyzję o rozegraniu dwóch konkursów w Bischofshofen.

Bischofshofen, 5 stycznia 
W kwalifikacjach do pierwszego konkursu w Bischofshofen wynik o 2 metry dłuższy od rekordu skoczni (145 m) uzyskał lider turnieju po dwóch konkursach, Gregor Schlierenzauer. Nie został on uznany za oficjalny rekord, ponieważ skok nie był oceniany przez sędziów. Zwycięzcą konkursu został Fin Janne Ahonen, który odniósł pierwsze od dwóch lat zwycięstwo i został liderem 56. Turnieju Czterech Skoczni przed finałowym konkursem.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja turnieju po trzech konkursach

Bischofshofen, 6 stycznia 
Ostatni konkurs 56. Turnieju Czterech Skoczni zakończył się zwycięstwem Janne Ahonena. Drugie miejsce zajął, prowadzący po pierwszej serii, Anders Bardal, a na najniższym stopniu podium stanął lider Pucharu Świata, Thomas Morgenstern. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych do serii finałowej nie awansowało kilku skoczków z czołowej dziesiątki Pucharu Świata i Turnieju Czterech Skoczni takich jak Gregor Schlierenzauer, Tom Hilde, Simon Ammann i Wolfgang Loitzl, przez co znacząco spadli w klasyfikacji. Dzięki temu na najniższym stopniu podium turnieju stanął Niemiec Michael Neumayer (6. po trzech konkursach), czwarty był Polak Adam Małysz (9. po trzech konkursach), a piąty – Rosjanin Dmitrij Wasiljew, który przed ostatnim konkursem był sklasyfikowany na 10. miejscu w TCS.

Klasyfikacja generalna 
Janne Ahonen jako pierwszy skoczek narciarski w historii odniósł piąte zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Thomas Morgenstern, który zajął drugie miejsce, po raz drugi stanął na podium turnieju (w sezonie 2004/05 był trzeci za Ahonenem i Höllwarthem). Sklasyfikowanych zostało 70 zawodników, a wśród nich pięciu zwycięzców TCS z lat wcześniejszych (Janne Ahonen, Adam Małysz, Anders Jacobsen, Jakub Janda i Sigurd Pettersen). W turnieju brał również udział zwycięzca 45. Turnieju Czterech Skoczni Primož Peterka, który w pierwszym z czterech konkursów został zdyskwalifikowany, a w kolejnych trzech odpadał w kwalifikacjach.

Uwagi

Przypisy 

2007 w sportach zimowych
2008 w sportach zimowych
Turniej Czterech Skoczni
2007 w Niemczech
2008 w Niemczech
2008 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen